«My Strange Addiction» () — песня американской певицы Билли Айлиш с её дебютного студийного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Она была написана её братом Финнеасом О’Коннеллом, который также продюсировал песню. Песня была сертифицирована платиновой в Канаде и достигла 43-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100. Она также достигла 12-й позиции в Австралии, 21-й в Канаде и Новой Зеландии, 39-й в Норвегии, 46-й в Швеции, 51-й в Нидерландах и 100-й в Италии.

Предыстория 
Название песни отсылает к одноименному реалити-шоу. Айлиш ранее заявила, что она является «суперфаном» американского телешоу «Офис», что, возможно, стало причиной того, что цитаты из эпизода «Threat Level Midnight» встречаются на протяжении всей песни.

Творческая группа 
Адаптировано под Tidal и буклет альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

 Билли Айлиш – вокал
 Финнеас О’Коннелл – продюсер, автор песни
 Кейси Куйо – ассистент микшера, персонал студии
 Джон Гринхэм – мастеринг-инженер, персонал студии
 Роб Кинельски – микшер, персонал студии

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2019 года
Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом